Hot Heels – cortometraggio del 1924 diretto da George Jeske
Hot Heels – film del 1927 diretto da William James Craft